Die Nationaldivision 1965/66 war die 52. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Aris Bonneweg gewann mit sieben Punkten Vorsprung den zweiten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Titelverteidiger Stade Düdelingen belegte nur den achten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1966
Fußballsaison 1965/66